Aslan Dudiyev (15 de junho de 1990) é um futebolista profissional russo, defensor, milita no FC Zenit São Petersburgo.

Títulos 
 Tosno
 Copa da Rússia: 2017–18

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1990
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do FC Alania Vladikavkaz
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas do Futbolniy Klub Anji